ABN puede hacer referencia a:
 ABN AMRO;
 aeropuerto de Albina, código IATA ABN;
 Agencia Bolivariana de Noticias;
 idioma abua, código ISO 639-3 ABN.

Siglas